Maciejowa ist ein polnischer Ortsname:
 Maciejowa (Jelenia Góra), Stadtteil von Jelenia Góra, Woiwodschaft Niederschlesien
 Maciejowa (Łabowa), Dorf im Powiat Nowosądecki, Woiwodschaft Kleinpolen

sowie:
 Maciejowa (Gorce), Berg im Gorce-Gebirge, westliche Beskiden, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch: Maciejowa Wola